Нусбаум ()— фамилия и топоним:

Фамилия 
 Нусбаум, Гилярий (Гилель; 1820—1895) — еврейско-польский историк.
 Нуссбаум, Осип Илларионович (1859—1917) — российско-польский зоолог.
 Нусбаум, Генрик (1849—1937) — российско-польский зоолог.
 Нусбаум, Иоганн (1829—1890) — немецкий хирург.

Топоним 
 Нусбаум — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, район Айфель-Битбург-Прюм.
 Нусбаум — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц, район Бад-Кройцнах.